Date se poate referi la:

Localități
 Municipiul Date, o localitate în Japonia, în prefectura Fukushima
 Municipiul Date, o localitate în Japonia, în prefectura Hokkaidō

Vezi și 
 Dată